Die Liste der Bodendenkmale in Althüttendorf enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Althüttendorf und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Althüttendorf aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Althuttendorf
Althuttendorf